O Campeonato Carioca de Futebol de 2019 - Série C foi a 13ª edição da Quarta Divisão do futebol no Rio de Janeiro. A disputa foi organizada pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. O campeonato ocorreu entre os dias 30 de julho e 26 de novembro.

Forma de disputa 
No novo formato, a primeira fase será disputada pelos 18 clubes: dois grupos com 5 clubes e dois grupos com 4 clubes. Os clubes jogarão dentro dos seus próprios grupos e os dois melhores colocados de cada grupo avançam para a segunda fase (Quartas de final). Os grupos que tiverem 4 clubes, terão 6 rodadas ao fim da primeira fase e os grupos que tiverem 5 clubes, terão 10 rodadas ao fim da primeira fase.

Nas quartas de final, as oito equipes serão divididas em quatro chaves: 1º Grupo A X 2º Grupo D, 1º Grupo B X 2º Grupo C, 1º Grupo C X 2º Grupo A e 1º Grupo D X 2º Grupo B. As partidas serão no sistema de ida e volta, em caso de empate ao fim do segundo jogo, o desempate será dado pelo saldo de gols, continuando o empate, o vencedor do confronto sairá das cobranças de pênaltis, isso se aplicará na semifinal e final. Na semifinal e final, os mandos de campo serão definidos através de um sorteio, permanecendo no sistema de ida e volta.

O campeão e vice-campeão vão subir de divisão Série B2 de 2019.

Critérios de desempate 
Estes são os critérios de desempate (só não se aplicarão no caso do grupo X, para o rebaixamento para a Série B1):

 Maior número de vitórias
 Maior saldo de gols
 Maior número de gols pró
 Confronto direto
 Menor número de cartões amarelos e vermelhos (cada cartão vermelho equivale a três cartões amarelos)
 Sorteio público na sede da ferj

O Campeonato Carioca de Futebol de 2019 - Série C dá o acesso ao Campeão e Vice Campeão para a Série B2 de 2020.

Participantes

Fase Preliminar 

 Legenda:  Vitória do mandante —  Vitória do visitante —  Empate 
<small>

Fase de Grupos

Grupo A

 PERDA DE 12 PONTOS DO  - DECISÃO DO TJD OFÍCIO Nº 191/2019 NOS PROCESSOS Nº 562/2019 E 572/2019 NO DIA 06/11/2018.

 Legenda:  Vitória do mandante —  Vitória do visitante —  Empate 
<small>

Grupo B

 Legenda:  Vitória do mandante —  Vitória do visitante —  Empate 
<small>

Grupo C

 Legenda:  Vitória do mandante —  Vitória do visitante —  Empate 
<small>

Terceiros Colocados

Quartas de Final

Jogo 01
Jogo IDA
 

Jogo VOLTA

Jogo 02
Jogo IDA
 

Jogo VOLTA

Jogo 03
Jogo IDA
 

Jogo VOLTA

Jogo 04
Jogo IDA
 

Jogo VOLTA

Semi final

Jogo 05
Jogo IDA
 

Jogo VOLTA

Jogo 06
Jogo IDA
 

Jogo VOLTA

Final 

Jogo IDA
 

Jogo VOLTA

Premiação

Classificação Geral  

 PERDA DE 12 PONTOS DO  - DECISÃO DO TJD OFÍCIO Nº 191/2019 NOS PROCESSOS Nº 562/2019 E 572/2019 NO DIA 06/11/2018.

Campeonato Carioca de Futebol de 2019